

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych
 Osowa – część miasta Gdańsk
 Osowa – część miasta Gdynia
 Osowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Osowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Osowa – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Osowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Osowa – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Osowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Osowa – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Osowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków

Ukraina 
 Osowa – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim – dawny chutor w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim
 Osowa – dawny chutor w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim

Białoruś 
 Osowa – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Mokrany
 Osowa – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Widzibór

Zobacz też 
 Osowa Drobińska, Osowa Góra, Osowa Krzeczanowska, Osowa Sień, Osowa Łaszewska, Osowa-Kolonia, Wola Osowa
 Osowe, Osowo, Osów, Osowiec

Linki zewnętrzne